Perton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 

 Christophe Perton (1964-), metteur en scène de théâtre français 
 Victor Perton (né en 1958), homme politique australien

Toponyme

Perton, hameau du Herefordshire
Perton, village du Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme